Robert Leicht ist der Name folgender Personen:

* Robert Leicht (Brauereibesitzer, 1849) (1849–1921), deutscher Brauereibesitzer
 Robert Leicht (Brauereibesitzer, 1885) (1885–1963), deutscher Brauereibesitzer
 Robert Leicht (Journalist) (* 1944), deutscher Journalist